Rühs ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rühs (1781–1820), deutscher Historiker
 Fritz Rühs (1920–1997), deutscher Mathematiker
 Günter Rühs (* 1953), deutscher Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern